Qeyşarābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Boneh Qeysar, ort, Khuzestan, 
 Qeyşarābād (ort i Iran), Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar